Der Rajon Sdolbuniw (ukrainisch /; russisch /) war ein Rajon in der Oblast Riwne in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons war die Stadt Sdolbuniw.

Geographie 
Der Rajon lag im Südwesten der Oblast und grenzte im Norden an den Rajon Riwne, im Nordosten auf einem kurzen Stück an den Rajon Hoschtscha, im Osten und Südosten an den Rajon Ostroh, im Süden an den Rajon Schumsk (in der Oblast Ternopil) sowie im Westen an den Rajon Dubno.
Durch das Rajonsgebiet fließt der Fluss Ustja in nördliche Richtung, der südliche Teil ist stark bewaldet und dünn besiedelt.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Sdolbunow und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis zum 21. Januar 1959, als ihm der südlich gelegene Rajon Misotsch angeschlossen wurde. Am 30. Dezember 1962 wurde er jedoch selbst aufgelöst und dem Rajon Riwne angeschlossen, dieser Zusammenschluss wurde allerdings am 4. Januar 1965 wieder rückgängig gemacht, seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 18. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Riwne.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene war der Rajon in 1 Stadtratsgemeinde, 1 Siedlungsratsgemeinde und 20 Landratsgemeinden unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 1 Siedlung städtischen Typs
 53 Dörfer

Stadt

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Sdolbuniw
Rajon Riwne
Aufgelöst 2020